Themba Zwane (Tembisa, 1989. augusztus 3. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli Mamelodi Sundowns középpályása.

Pályafutása 
2011 óta a Mamelodi Sundowns labdarúgója. 2013–14-ben kölcsönben a Mpumalanga Black Aces csapatában játszott.

2014 óta 14 alkalommal szerepelt a dél-afrikai válogatottban. Tagja volt 2015-ös afrikai nemzetek kupáján részt vevő csapatnak.

1989-ben született személyek
Élő személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Mamelodi Sundowns labdarúgói